Bronisława – staropolskie imię żeńskie
 (1315) Bronisława – planetoida

1 miejscowość w Polsce:
 Bronisława – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Sompolno